Свято-Введенская церковь: 

 Свято-Введенская церковь (Елецкая Лозовка) — Россия
 Свято-Введенская церковь (Берислав) — Украина
 Свято-Введенская церковь (Южное) — Украина